Le DUT carrières juridiques sanctionne la formation des techniciens du droit délivrée en France dans onze instituts universitaires de technologie : Rodez (université de Toulouse Capitole 1) Colmar, Lille II, Laon, Villetaneuse, Rouen, Perpignan, Soissons-Cuffies, Lyon III, Grenoble, et Saint-Malo. Le taux de réussite des étudiants est d'environ 76 %. Ces derniers proviennent en priorité d'un bac STMG ou d'un bac ES.

Programme scolaire 
La formation est effectuée en 2 ans, découpée en 4 semestres. Le quatrième semestre est consacré à un stage pratique d'une durée de 10 semaines.

Les cours se passent essentiellement en TD (travaux dirigés) pour les 2/3 et des cours magistraux en amphithéâtre pour le 1/3 restant.

La formation décrite ci-après est à peu près la même dans tous les IUT carrières juridiques.

Lors de la deuxième année, un projet sous tutorat est à rendre. Il consiste en l'étude d'un sujet à dominante juridique avec un questionnement juridiques et une recherche documentaires. Des interviews de professionnels sont également demandées et viennent enrichir le projet. Le choix des sujets est libre et est à définir dès le début de semestre 3.

Programme officiel pour l'année 2013 :

Formation juridique 
 Droit civil (Droit de la famille, droit des contrats, etc.)
 Droit commercial
 Droit constitutionnel
 Droit administratif
 Droit processuel ( Fonctionnement général du système judiciaire)
 Droit social (Relations individuelles et collectives)
 Droit pénal
 Droit des sociétés
 Droit fiscal

Formation comptabilité-gestion 
 Comptabilité
 Fiscalité / Gestion
 Économie
 Informatique

Formation générale 
 Culture et communication
 Méthodologie (analyse d'arrêts, résolution de cas pratiques, etc.)
 Anglais commercial et juridique
 Projet Personnel et Professionnel (découverte des différents métiers, mise en place de la recherche de stage, etc.)

Option en  

 Juriste d'entreprise
 Administration publique
 Banque et gestion du patrimoine
 Assurances

Débouchés 
 Organismes financiers : chargé de contentieux…
 Banques et assurances : conseiller financier, chargé de portefeuille…
 Cabinets de professions libérales (notaires, avocats, huissiers, experts-comptables) : clerc, collaborateur juridique…
 Sociétés et cabinets immobiliers : chargé de clientèle…
 Services financiers des entreprises : assistant de gestion, chargé de contentieux…
 Directions des Ressources Humaines des entreprises : assistant juridique, gestion des contrats de travail…
 Collectivités locales : attaché d'administration

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des départements de carrières juridiques sur le site officiel des IUT
 Diplôme d'études universitaires générales Droit
 Carrière (ressources humaines)

Carrières juridiques
Études de droit en France